Název Horní Záhoří má více sídel:

 Horní Záhoří (Lubenec), část obce Lubenec v okrese Louny
 Horní Záhoří (Záhoří), část obce Záhoří v okrese Písek

jiný význam
 Horní Záhoří (Slovensko) – část slovenského regionu Záhorie (česky:Záhoří)